Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Marcel Granollers che hanno battuto in finale Marco Crugnola e Alessio Di Mauro 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Björn Phau (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Łukasz Kubot (semifinali)

 Tomas Behrend /  Jordan Kerr (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Marcel Granollers (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2007